Haripur – suddivisione dell'India, classificata come census town, situata nel distretto di Bardhaman, nello stato federato del Bengala Occidentale
 Haripur – città del Pakistan, situata nel distretto di Haripur, nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa
 Haripur – sottodistretto (upazila) del Bangladesh situato nel distretto di Thakurgaon, divisione di Rangpur